Les Somnambules, un film muet français réalisé par Louis Feuillade (1914) ;
 Les Somnambules, le premier roman de Hermann Broch (1931) ;
 Les Somnambules, un essai du journaliste britannique Arthur Koestler sur l'histoire de la science astronomique (1959) ;
 Les Somnambules, un roman de Chuck Wendig (2019).

Autres